

Однофамильцы 
 Андерш, Альфред (1914—1980) — немецкий писатель, публицист и радиоредактор.
 Андерш, Лена (род. 1991) — немецкая хоккеистка, хоккей на траве, член сборной Германии по хоккею.